Repubblica Serba, può riferirsi a:
Serbia, Stato europeo.
Repubblica Socialista di Serbia, entità della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia dal 1945 al 1990.
Repubblica di Serbia (1990-2006), entità della Repubblica Federale di Jugoslavia dal 1992 al 2003, e della Serbia e Montenegro dal 2003 al 2006.
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (1992-1995), entità federale serba della Bosnia ed Erzegovina dal 1992 al 1995, non riconosciuta in ambito internazionale.
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, entità federale serba della Bosnia ed Erzegovina.
Repubblica Serba di Krajina, repubblica separatista serba durante la guerra d'indipendenza croata dal 1991 al 1995.

Pagine correlate 

 Repubblica di Serbia